Ранчо лас Ломас има више значења:

 Ранчо лас Ломас (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лас Ломас (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лас Ломас (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику